Steindöbra ist
ein Bach im sächsischen Vogtland, siehe Steindöbra (Fluss)
ein Ortsteil von Klingenthal im Vogtlandkreis, Sachsen, siehe Sachsenberg-Georgenthal